Оксита́ния:
 Окситания — название исторической области на юге Франции.
 Окситания — регион Франции.